Németh Lászlóné Michna Éva (1920–1995) művésztanár, festő és grafikus
 Németh Lászlóné (1935) állami díjas formázónő
 Németh Lászlóné (1953) politikus, gazdasági vezető